Santa Giustina ima više značenja:
 Santa Giustina, Belluno
 Santa Giustina, Brescia
 Santa Giustina, Ferrara
 Santa Giustina, Massa-Carrara
 Santa Giustina, Padova
 Santa Giustina, Rimini
 Santa Giustina, Savona
 Santa Giustina, Treviso
 Santa Giustina, Verona